ТШД — многозначная аббревиатура:
 ТШД — тоннель-шлюз дезинфекционный
 ТШД — твердомер Шора, тип Д
 ТШД — термошкаф типа Д

См. также 
  — аббревиатура латиницей